Зоидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Зоидзе, Бесик Гурамович (род. 1973) — грузинский футболист.
 Зоидзе, Нина Владимировна (1902 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Зоидзе, Рамаз (род. 1996) — грузинский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр 2020 года в Токио.